Le Mercenaire (El Mercenario) est une série de bande dessinée créée en 1981 par Vicente Segrelles (dessin et scénario) et publiée en France dans le journal Circus ;
 Le Mercenaire (La Congiura dei dieci), est un film franco-italien coréalisé par Baccio Bandini et Étienne Périer en 1962 ;
 Le Mercenaire (Il Mercenario), est un film italo-espagnol réalisé par Sergio Corbucci en 1968 ;
 Le Mercenaire est un roman d'André Duval publié en 1961.